Forever ("per sempre" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La vita è un sogno (Forever) – film del (1921) diretto da George Fitzmaurice 
 Forever – film del 1978 diretto da John Korty
 Per sempre (Forever)- film del 1991 diretto da Walter Hugo Khouri
 Forever – film del 1992 diretto da Thomas Palmer Jr.
 Forever – film documentario del 2006 diretto da Heddy Honigmann 
 Forever – film del 2015 diretto da Tatia Pilieva

Musica 
  Forever – casa discografica
 Forever – album di Luca Carboni del 1985
 Forever – album dei Kool & the Gang del 1987
 Forever – singolo dei Kiss del 1989, dall'album Hot in the Shade
 Forever – singolo di Mariah Carey del 1995.
 Forever – album di Bobby Brown del 1997
 Forever – album di Puff Daddy del 1999
 Forever – album delle Spice Girls del 2000
 Forever – singolo di Kid Rock del 2000, dall'album The History of Rock
 Forever: The Singles – album dei The Charlatans del 2006
 Forever – album di Miriam Makeba del 2006
 Forever – singolo dei Papa Roach del 2006, dall'album The Paramour Sessions
 Forever – singolo di Chris Brown del 2008, dall'album Exclusive
 Forever – singolo degli In This Moment del 2008
 Forever – singolo di Drake del 2009
 Forever – album di Chick Corea del 2011
 Forever – singolo di Antonello Venditti del 2012
 Forever – album di Medina del 2012
 Forever – singolo di Medina del 2012
 Forever Queen (conosciuta anche come Forever) – raccolta dei Queen del 2014
 Forever – album di Alesso del 2015
 Forever – singolo di Danny L Harle del 2015
 Forever – album dei Code Orange del 2017
 Forever – singolo dei DNCE del 2017
 Forever – singolo di Martin Garrix del 2017
 Forever – singolo di Alekseev del 2018
 For Ever – album dei Jungle del 2018
 Forever – singolo di NLE Choppa del 2019
 Forever – album di Francesco Bianconi del 2020
 Forever – album di Rosa Chemical del 2020
 Forever – brano musicale di Justin Bieber del 2020
 Forever – singolo di Charli XCX del 2020
 Forever – album di Phife Dawg del 2022

Televisione 
 Forever – serie televisiva statunitense del 2014
 Forever – serie televisiva statunitense del 2018

Pagine correlate 
4ever